Никола́й Серге́евич Жиля́ев (, Курск — 20 января 1938) — русский композитор, пианист, музыкальный критик и педагог.

Биография 
Учился частным образом у Сергея Танеева (1896—1900), в 1905 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции Михаила Ипполитова-Иванова. В 1905—1909 годах активно сочинял, некоторые его произведения были изданы фирмой Петра Юргенсона, однако в дальнейшем отошёл от композиции. Выступал также как пианист, на «Музыкальных выставках» в Москве аккомпанировал Марии Дейша-Сионицкой. Как музыкальный критик работал в журналах «Золотое руно», «Московский еженедельник», «Музыка», в газете «Руль» (писал под псевдонимом Пер Гюнт). Будучи одним из близких друзей Александра Скрябина, Жиляев принимал участие в редактировании ряда сочинений композитора (в частности, поздних сонат). Незадолго до начала Первой мировой войны занялся преподаванием, среди его учеников были А. В. Станчинский, С. Е. Фейнберг, А. Н. Александров.

В годы Гражданской войны Жиляев работал в штабе М. Н. Тухачевского на должности библиографа. С 1922 был членом редколлегии музыкального сектора Госиздата, где участвовал в составлении Полного собрания сочинений Скрябина. В 1926—1930 и 1933—1937 преподавал композицию в Московской консерватории. Музыкант, обладавший личной харизмой и широчайшим кругозором, Жиляев оказал значительное влияние на формирование творческих взглядов своих учеников, среди которых

 Евгений Голубев
 Арам Хачатурян
 Лев Книппер
 Алексей Козловский
 Кирилл Кондрашин
 Антонио Спадавеккиа
 Даниил Житомирский
 Сигизмунд Кац
 Алексей Станчинский
 Самуил Фейнберг
 Анатолий Александров

Арестован 3 ноября 1937 года. Расстрелян 20 января 1938 года по приговору ВКВС. Реабилитирован в апреле 1961 года.

Примечания

Литература 
 Голубев Е. К. Николай Сергеевич Жиляев // Выдающиеся деятели теоретико-композиторского факультета Московской консерватории. — М., 1966. Стр. 58—62.
 Гольдштейн М. Трагедия композитора Н. С. Жиляева // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1975. — 29 июня (№ 23668). — С. 4, 6.
 Кондрашин К. П. Воспоминания о Н. С. Жиляеве // О дирижёрском искусстве. — М., Л., 1970.
 Фрид Г. С. Тридцатые годы: консерватория: Н. С. Жиляев // Советская музыка. — 1991. — № 3.
 Фрид Г. С. Воспоминания о Николае Сергеевиче Жиляеве // Фрид Г. Дорогой раненой памяти. Воспоминания. — М.: Благотворительный фонд «Просвещение», 1994. С. 162—178.
 Николай Сергеевич Жиляев: Труды, дни и гибель ― М.: Музыка, 2008. — ISBN 978-5-7140-1135-1

Музыкальные критики Российской империи
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР